Guthridge steht für:
 Guthridge (Missouri), gemeindefreies Gebiet in Chariton County, US-Bundesstaat Missouri

Guthridge ist der Familienname folgender Personen:
 John D. Guthridge (1912–1995), britischer Film-Editor

Siehe auch:
 Guthridge-Nunatakker, Nunatakker im Palmerland, Antarktika